Shinzato ist der Familienname folgender Personen:

 Ryō Shinzato (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Shōhei Shinzato (* 1988), japanischer Fußballspieler